Ротпациан (также Рот-Пацян, Рот-Пацеан, Ротпациан, Рот-Паян, Рот-Патсян, Ротпайцян, Ротапайак; ) — гавар на юге (один из девяти гаваров) области Утик Великой Армении. Располагался на левом берегу реки Аракс — до места смешения с рекой Кура

Уже в конце XIX века епископ Макар (Бархударянц) свидетельствовал:

География 
Ротпациан находился на востоке области и являлся самым крайним гаваром Утика. На западе он граничил с гаваром Три, на юго-западе с Пацканком, на юго-востоке и востоке с гаваром Варданакерт (область Пайтакаран) отделяла река Аракс, а на севере также с гаваром Хракот-Перож, на севере границей с Кавказской Албанией была Кура.

См. также 
 Утик

Ссылки 
 Административное деление Великой Армении на сайте akunq.net
 Карта провинции Утик

Литература 
 Еремян С. Т. Армения. С. 36
 Ինճիճյան Ղ., Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Վնտ., 1822
 Հարությունյան Բ., Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական բաժանման համակարգն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի
 Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Երևան, 1963
 Ուլուբաբյան Բ.Ս., Դրվագներ Հայոց Արևելից կողմանց պատմության IV—VII դդ., Երևան, 1981

Примечания 

Гавары Утика